

Главиниця () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Пазарджик.
 Главиниця () — місто в Силістринській області. Входить до складу общини Главиниця.
 Главиниця () — община в Силістринській області.